Dutschmann steht für:

 Ritter Dutschmann, eine Statue auf dem Hauptmarkt von Bautzen

Dutschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Dutschmann (1937–2013), deutscher Fußballspieler